Aïtoff ist der Familienname folgender Personen:
 Irène Aïtoff (1904–2006), französische Pianistin
 Vladimir Aïtoff (1879–1963), französischer Mediziner und Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Aitow
 Aitov-Projektion, eine von Dawid Aitow vorgeschlagene Kartenprojektion